Hold Your Man – brano musicale (parole di Arthur Freed, musica di Nacio Herb Brown)

Film
L'uomo che voglio (Hold Your Man) – film diretto da Emmett J. Flynn (1929)
L'uomo che voglio (Hold Your Man) – film diretto da Sam Wood (1933)